

Sigle
Latin Kings – banda di strada

Codici 
 LK – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Sri Lanka
 LK – codice ISO 3166-2:IE della contea di Limerick (Repubblica d'Irlanda)
 LK – codice ISO 3166-2:MW di Likoma Island (Malawi)
 LK – codice IATA della compagnia aerea Air Luxor, attiva dal 1988 al 2006

Informatica 
 .lk – dominio di primo livello di Sri Lanka

Altro 
 Modulo lunare LK – lander che avrebbe dovuto permettere lo sbarco sulla Luna da parte dell'URSS